Die Cork-Kodierung – benannt nach der irischen Stadt Cork, wo sie im Jahr 1990 auf der TUG-Konferenz festgelegt wurde – oder T1-Kodierung ist eine Zeichensatzkodierung für LaTeX. Sie umfasst 256 Zeichen und unterstützt damit sowohl die west- als auch die osteuropäischen Sprachen mit lateinischem Alphabet.

Eigenschaften 
Aufgrund der Besonderheiten des Programms TeX von Donald E. Knuth sind die interne Kodierung und die Kodierung der verwendeten Schrift miteinander gekoppelt. Aus diesem Grund ist die Cork-Kodierung in vielen Schriften für TeX implementiert. Die Referenzimplementierung liefern die ec-Schriften von Jörg Knappen. Für viele andere Schriftarten ist die Cork-Kodierung durch virtuelle Fonts implementiert.

Kodierungstabelle 

Die folgende Kodierungstabelle zeigt die Unterschiede zu ISO 8859-1 gelb hervorgehoben.

Weblinks 
Latex Font Encodings (engl.)

Einzelnachweise 

Zeichenkodierung
TeX